Bregenzer – aggettivo, in tedesco, che si riferisce alla città austriaca di Bregenz

Arte 
 Bregenzer Festspiele – festival che si tiene ogni estate a Bregenz

Geografia 
 Bregenzer Ach – fiume nel Vorarlberg, affluente del lago di Costanza

Persone 
 Benjamin Bregenzer –  hockeista italiano su ghiaccio
 Gustav Bregenzer – pittore, disegnatore e poeta tedesco